Die 1. Bundesliga Snooker 2008/09 war die elfte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 15. November 2008 und endete am 10. Mai 2009.

Deutscher Meister wurden die Barmer Billardfreunde. Der Verein aus dem Wuppertaler Stadtteil Barmen gewann nach 2003 und 2008 seinen dritten Titel und zog damit mit dem damaligen Rekordmeister PSC Kaufbeuren gleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2008/09 bei billardligen.de

2008
Snookerveranstaltung 2008
Snookerveranstaltung 2009